Тюменев — татарская, калмыцкая и русская фамилии.

 Тюменевы — калмыцкий княжеский род.

Тюменев 
 Тюменев, Александр Ильич (1880—1959) — русский советский историк, антиковед и востоковед, академик АН СССР.
 Тюменев, Виктор Николаевич (1957—2018) — советский хоккеист.
 Тюменев, Илья Фёдорович (1855—1927) — русский писатель, переводчик и либреттист, композитор, художник.
 Тюменев, Фёдор Ильич (1777—1861) — рыбинский купец и общественный деятель, городской голова.

Тюменева 
 Тюменева, Галина Александровна (1903—2000) — советский музыковед, педагог, музыкальный критик, кандидат искусствоведения, профессор.

См. также 
 Тюменево
 Тюменевка